Der Begriff Dedaj bezeichnet:
 Dedaj (Albanien), Ort in der Gemeinde Malësia e Madhe
 Dedaj (Kosovo), Ort in der Gemeinde Prizren
 Dedići, Ort in der Gemeinde Tivat, auf Albanisch